Budowlani Lublin – wielosekcyjny klub sportowy z Lublina
 Budowlani Lublin (piłka nożna)
 Budowlani Lublin (rugby)
 Budowlani Lublin (żużel)

Zobacz też: Budowlani